Albaredo Arnaboldi — comuna italiana da Lombardia
 Albaredo d'Adige — comuna italiana do Vêneto
 Albaredo per San Marco — comuna italiana da Lombardia

Desambiguações de topônimos